Сборная Франции по регби () — национальная команда, представляющая Францию в международных соревнованиях по регби по правилам World Rugby высшего уровня. Помимо главной команды Францию представляет также резервный состав, который называется командой «А», молодёжную сборную, и соответствующие женские сборные. Сборная Франции по регби выступает под патронажем  (в 1906—1919 годах — ).

Свой первый товарищеский матч сборная Франции провела в 1906 году против сборной Новой Зеландии. С 1910 года она принимает участие в Кубке шести наций (до 2000 года — Кубок пяти наций), 17 раз выигрывала турнир, 9 раз завоёвывала большой шлем. Французы трижды были финалистами Кубка мира по регби — на первом таком турнире в 1987, 1999 и 2011 годах. Сборная Франции — олимпийский чемпион 1900 года и дважды серебряный медалист Олимпиад.

На эмблеме сборной изображён галльский петух, а потому неофициально её игроков называют петухами. Два других прозвища команды, «Трёхцветные» () и «Синие» (), связаны с традиционными цветами формы — красно-сине-белой. Свои домашние матчи сборная Франции чаще всего проводит на «Стад де Франс», однако некоторые встречи проходят на различных стадионах по всей стране. Как и сборная Франции по футболу главная регбийная команда страны практикует атакующую игру.

История

Первые годы регби во Франции 

Регби появилось во Франции в 1872 году благодаря английским коммерсантам, которые основали регбийный клуб в Гавре.

Первый международный регбийный матч состоялся в 1871 году между сборными Шотландии и Англии, но французы ждали свою первую игру ещё 35 лет. Впервые национальная сборная была сформирована для игры в Англии против команды Civil Service Athletic Club. Она полностью состояла из игроков команды «Расинг». В присутствии 10 тысяч зрителей французская команда проиграла 0-2. На следующий день она играла с , усиленного двумя игроками из других клубов и снова проиграла 3-9. 6 апреля 1896 года французская команда играла с командой из Эдинбурга. Игра состоялась на следующий день после окончания чемпионата Франции, в котором играли 12 французских игроков. 21 ноября 1886 года  опубликовал в газете Sports Athlétiques призыв сформировать официальную национальную команду.

Команда, состоявшая из игроков трех парижских клубов («Расинг», «Стад Франсе» и Космополитен) играла в олимпийском турнире 1900 года. Она выиграла сначала у немецкого клуба «Франкфурт» 27-17, а потом у английского «Мозли Уондерерс» 27-8, и стала олимпийским чемпионом. Финальная игра состоялась в присутствии 6 тысяч зрителей, что было крупнейшим посещением Олимпиады.

С 1902 по 1905 годы сборная Франции играла и проиграла матчи против канадской команды (10-23), «Суонси» (0-20), ирландской команды «Бектив Рейнджерс» (8-13).

1906—1914: обучение 
Первый официальный матч по регби-15, собранной Французским союзом спортивных обществ, состоялся 1 января 1906 года. Противником была сборная Новой Зеландии, которая тогда осуществляла . Местом проведения игры был «Парк де Пренс», на который собралось 3 тысячи зрителей. Судил Луи Деде. Новозеландцы победили 38-8. Честь впервые вывести команду на поле выпала капитану , он стал первым «сборником» французского регби. В состав команды входили англичанин  и американец .

22 марта сборная Франции, впервые в трехцветной форме (голубые майки, белые кюлоты и красные гетры), встретилась со сборной Англии на «Парк де Пренс» и проиграла 8-35. Счет был почетный, и сборная Англии решила играть с французами раз в год. Их примеру последовали сборная Уэльса и сборная Ирландии.

Сборная Франции получила право играть в Турнире пяти наций в 1910 году. Накануне первой игры на вокзале Сен-Лазар французов собралось только четырнадцать, и тогда тренер  решил, чтобы иметь возможность начать турнир в полном составе, срочно привлечь в команду парижского игрока . Французы ещё только учились играть, и в первые годы до 1914 года всегда занимали последние места за исключением турнира 1911 года, в котором они опередили сборную Шотландии.

В промежутке между 1906 и 1914 годами сборная Франции сыграла 28 матчей и одержала единственную победу против Шотландии 2 января 1911 года со счетом 16-15. Среди игроков этой команды выделялся крайний  по прозвищу «Автобус». Он совершил две попытки и помешал шотландцам осуществить попытку за несколько секунд до конца победного для французов матча.

1919—1931: прогресс 
11 мая 1919 года после окончания Первой мировой войны сборная Франции встретилась со сборной Новой Зеландии, которую тогда называли «киви». Французы были близки к победе, но уступили со счётом 13-14. В последующие годы сборная прогрессировала и выиграла по два матча из четырёх в Турнирах пяти наций 1921 и 1931 годах. Свою первую победу в гостях она одержала 2 апреля 1920 года в Дублине. В той игре команда под руководством капитана  выиграла со счётом 15-7, совершив пять попыток.

Она играла в регбийном турнире Олимпиады—1920, где кроме неё было ещё только одна команда — сборная США. Единственный матч состоялся в Антверпене, и победили в нём американцы 8-0, а сборная Франции получила серебряные медали. Через несколько недель сборная Франции взяла реванш, выиграв в Париже 14-6.

Эти две команды встретились также и в финале следующей Олимпиады, которая проходила в Париже. Сборная США вновь получила золотые медали, убедительно выиграв 17-3. Этот матч стал последним в олимпийской истории регби — игра была исключена из программы Олимпиад, и вернется в неё только с 2016 года в другом варианте — регби-7.

Между 1920 и 1930 годами сборная Франции сыграла 50 матчей и выиграла 13 из них. Она по крайней мере по одному разу выиграла у всех ведущих европейских сборных, но проиграла со значительным счетом сборной Новой Зеландии в матче 1925 года. В целом, команда прогрессировала и вышла на уровень лучших в мире. „Голубые“ совершили четыре попытки против двух новозеландских и впервые в истории одержали победу в Новой Зеландии.

„Спрингбокс“, однако, выиграли за это десятилетие 6 из 7 матчей против французов, а седьмая игра завершилась вничью. У „Уоллабис“ Франция выиграла четыре из шести матчей, и только один раз проиграла, в Тулузе в 1971 году.

1981—1989: десятилетие Фуру 
1980-е стали звёздным часом для сборной Франции во главе с харизматичным тренером Жаком Фуру. Команда выиграла 6 турниров пяти наций: в 1981, 1983 (разделила первое место с ирландцами), 1986 (с шотландцами), 1987, 1988 (с валлийцами) и 1989 годах. При этом сборная дважды завоёвывала Большой шлем: в 1981 и 1987 годах. Кроме сезона 1982 года, французы каждый год завершали турнир на одном из двух первых мест.

Большой шлем 1981 года вновь покорился в тяжелой борьбе благодаря вначале победе над Уэльсом в Париже, а затем успеху против англичан на «Туикенеме», которые владели Большим шлемом с предыдущего года. Капитан «голубых»  получил тогда прозвище «Золотой шлем», которое подчеркивало его вклад в успех команды. Свой вклад в победу сделали ещё 18 игроков, в частности ,  и .

На протяжении этого десятилетия французы проиграли четыре игры шотландцам, которые завоевали Большой шлем в 1984 году и набрали одинаковое количество очков с Францией в 1986 году. Хотя в 1985 году французы не знали поражений (2 победы и 2 ничьи), они не смогли победить, так как ирландцы выиграли 3 игры и только одну сыграли вничью.

«Голубые» снова выиграли Большой шлем в 1987 году. Тогда капитаном команды был . После победы над Уэльсом 16-9, попытка , которая началась за 80 метров до зачетного поля, позволила «Синим» одолеть Англию на «Туикенеме», а затем четыре попытки, три из которых на счету , дали французам победу на «Парк де Пренс». Эрик Бонневаль повторил в той игре рекорды  и . Наконец, решающую победу французы одержали над ирландцами на «Лэнсдаун Роуд» 19-13. Две попытки в той игре были на счету . Десятилетие закончилось ещё одной, шестой, победой в Турнире благодаря игре Сержа Бланко и .

В этот период Франция сыграла 77 матчей, одержала 47 побед, что составляет 61 % от всех игр. Восемь поражений «голубые» потерпели от «Олл Блэкс», победив их только дважды. «Олл Блэкс» справедливо стали обладателями первого Кубка мира в 1987 году.

Лучшее соотношение выигрышей и проигрышей было с австралийцами: 3 победы, 4 поражения и одна ничья. Одна из побед позволила сборной Франции попасть в финал Кубка мира 1987 года. Первый тайм французы проиграли 6-9 и уступали на протяжении большей части игры, но сумели выиграть 30-24, совершив 4 попытки. Однако, «голубые» не смогли повторить этот подвиг в финале и «Олл Блэкс» разбили их 29-9.

1990—2001: соперничество с англичанами 
В 1990-х в европейском регби доминировали англичане. Они выиграли 6 турниров пяти наций и 3 Больших шлема, но французы также показывали высокий уровень игры и соревновались с Англией за звание лучшей европейской команды: они выиграли три турнира — в 1993, 1997 (победив англичан в гостях) и 1998 годах. Последние два выигрыша были одержаны вместе с завоеванием Больших шлемов. Команду выводили на поле капитаны  и . Среди ярких игроков десятилетия были Филипп Сент-Андре, , Тома Кастаньед и . Тренерами были  и  (1990—1991),  (1991—1995),  (1995—1999) и  (1999—2007).

Филипп Сент-Андре завершил очень красивую комбинацию в игре с англичанами в Турнире 1991 года. Комбинацию начал Серж Бланко из собственного зачетного поля и французы прошли через все поле — 100 метров. Эта попытка считается лучшей за всю историю Кубка пяти наций

На Кубке мира 1991 года Франция выступила крайне неудачно — они проиграли в четвертьфинале англичанам и выбыли из соревнований. Реванш удалось получить в 1995 году в игре за третье место.

В 1993 году Франция впервые завоевала звание чемпиона Европы по регби, которое стали получать победители Турнира пяти наций.

В турнире пяти наций 1997 года французы вновь завоевали Большой шлем. Это был первый год эпохи Жан-Клода Скрела. Началось все с победы в Дублине, в которой  совершил три попытки. Затем была победа благодаря усилиям  на «Туикенеме» 23-20, проигрывая 6-20. Завершился турнир того года уверенным выигрышем в Париже над шотландцами 47-20.

В следующем году Франция завоевала второй Большой шлем подряд. Путь к нему французы начали с победы над англичанами на «Стад де Франс», затем был тяжелый домашний выигрыш 18-16 над ирландцами. Лучшими французскими бомбардирами были Кристоф Ламезон,  и Тома Кастенед.

Сборная стала финалистом Кубка мира 1999 года, одержав в полуфинале невероятную победу над «Олл Блэкс» 43-31. В финале «голубых» разбила сборная Австралии 35-12, однако это было повторением результата 1987 года.

В 1990—2001 годах сборная Франция провела 133 международных матча и одержала 83 победы, что составило 62 % от общего числа матчей и примерно равнялось уровню предыдущего десятилетия, несмотря на катастрофический 1990 год, в котором французы одержали лишь три победы в десяти матчах.

Соотношение выигрышей и проигрышей с «Олл Блэкс» довольно ровное, 4 против 5, и, более того, французы победили новозеландцев в полуфинале чемпионата мира. Один из выигрышей, 3 июля 1994 года на «Иден Парк», останется в анналах сборной Франции. Проигрывая 17-20 незадолго до конца матча, французы осуществили попытку, которую начали почти от своего зачетного поля и продолжили через все поле рядом пасов. В атаке участвовало много игроков. Новозеландские журналисты назвали эту попытку «попыткой века», а французские — «попыткой на другом конце света».

Баланс сборной Франции со «Спрингбокс» тоже отрицательный — три победы и семь поражений, одна из которых, со счетом 15-19 в полуфинале Кубка мира 1995 года, который Спрингбокс, играя дома, выиграли. Французам не хватило до победы в полуфинале лишь немножко, потому что в конце игры, Абделатиф Беназзи пробился через защиту, но на залитом водой поле поскользнулся в нескольких сантиметрах от зачетной линии.

«Голубые» плохо играли против австралийцев, которые выиграли восемь из десяти игр, в частности игру в финале Кубка мира 1999 года. В этот период «Уоллабис» были мощной командой и стали чемпионами в 1991 и 1999 годах.

2002—2007: конец эры Лапорта 

Новый век удачно начался для сборной Франции — она выигрывала Турнир шести наций в 2002, 2004, 2006 и 2007 годах. В 2002 и 2004 годах команда завоёвывала и Большой шлем. Команду выводили на поле капитаны Фабьен Пелу, Фабьен Галтье,  и . Тренировал команду с 1999 года до окончания Кубка мира 2007 года Бернар Лапорт.

Большой шлем 2002 года был добыт в Кубке шести наций — в турнире стала участвовать сборная Италии. После победы над итальянцами и выигрыша в равной игре 37-33 против Уэльса на «Миллениуме», решающей стала игра с англичанами: в которой «голубые» выиграли 20-15, а затем закрепили успех победами над другими британскими командами.

Кубок мира 2003 года Франция завершила на четвёртом месте, проиграв в полуфинале Англии 7-24. Все 24 очка для Англии завоевал Джонни Уилкинсон. Англия стала чемпионом мира, выиграв в финале у «Уоллабис» 20-17.

Большой шлем Турнира шести наций 2004 года стал восьмым в истории сборной Франции. Успех к команде капитана Фабьяна Пелу пришел благодаря победе над валлийцами на «Миллениуме» 29-22 и выигрыша у чемпионов мира англичан 24-21 на «Стад де Франс» в матче, который был настоящим финалом турнира. Матч собрал на стадионе 79 900 зрителей и 9 миллионов телезрителей у экранов.

С 2002 по 2006 годы «голубые» выиграли 38 из 62 игр, что составило 61 %.

Баланс французской команды против «Олл Блэкс» был снова отрицательный. Французы проиграли 5 матчей подряд, в частности игру в малом финале Кубка мира 2003 года, и только один матч свели к ничьей. Последняя к тому времени победа над новозеландцами 42-33 приходилась на 10 ноября 2000 года. В шести матчах против «Спрингбокс» Франция одержала две победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью. Волабиз выиграли во Франции трижды, два раза проиграли, и одна игра завершилась вничью.

В Турнире 2007 года французы сначала выиграли у итальянцев в Риме 39-3, затем у ирландцев на «Кроук Парк» 20-17, но проиграли англичанам на «Туикенеме» 18-26. Победа над шотландцами на «Стад де Франс» 46-19 позволила команде опередить ирландцев по разнице игровых очков.

Франция была хозяйкой Кубка мира 2007 года, но её сборная разочаровала — только четвёртое место, проигрыш Англии в полуфинале и аргентинцам в матче за третье место. Единственным светлым воспоминанием для французов от Кубка осталась победа над «Олл Блэкс» в четвертьфинале.

с 2008 года: Льевремон 
После Кубка мира тренером сборной Франции вместо Бернара Лапорта был назначен . Он выбрал себе в помощники  как ответственного за заднюю линию и  за переднюю линию.

Турнир шести наций 2008 года Франция завершила на третьем месте, проиграв англичанам и валлийцам. В летнее турне в Австралии французы уехали без игроков-финалистов чемпионата Франции и разгромно проиграли 34-13 и 40-10.

В Турнире шести наций 2009 года команда вновь заняла третье место. В июне команда поехала в Океанию, где впервые с 1994 года выиграла против «Олл Блэкс» 27-22. Проигрыш с меньшей разницей в Веллингтоне 10-14 позволил Франции впервые выиграть . Затем сборная проиграла в Сиднее Австралии. Во время осеннего турне она победила 20-13 новых чемпионов мира, сборную Южной Африки, и сборную Самоа, но снова провалилась в игре с «Олл Блэкс» 12-39.

Свой девятый Большой шлем сборная Франции завоевала в 2010 году. Этому успеху команда во многом обязана . Он записал на свой счет 61 очко и разделил звание лучшего бомбардира турнира с валлийцем . Его объявили кандидатом на звание лучшего игрока Турнира 2010 года, но в итоге он уступил ирландцу Томми Боу.

Летнее турне не удалось. Проигрыш Южной Африке был позором, а поражение от Аргентины заставила забыть успех в Турнире шести наций. Осенью сборная проиграла Австралии 16-59. Это было худшее домашнее поражение команды за всю историю. В этой игре «Уоллабис» применили тактику индивидуальных проходов наподобие игры в регби-13.

Франция потеряла звание чемпиона Турнира шести наций в 2011 году. Выиграв сначала у шотландцев и ирландцев, французы провалили игру с англичанами, а затем потерпели поражение от итальянцев, которое стало первым в истории игр между этими двумя командами. Победа в пятой игре над валлийцами позволила сборной финишировать на втором месте.

Символика 
До 1912 года майка сборной Франции не была голубой и на ней не был изображён петух. Она была белой с изображением двух колец: красного и синего. Это была эмблема Союза французских спортивных обществ, под чьей эгидой выступала сборная. Переплетенные кольца послужили прообразом олимпийской эмблемы, предложенной Пьером де Кубертеном в 1913 году. Кубертен был генеральным секретарем Союза спортивных обществ. Эмблема символизировала три цвета французского флага.

После первой победы сборной Франции над Шотландией в 1911 году, Марсель Коммюно, капитан команды, настоял на том, чтобы на форме игроков сборной был изображен галльский петух — символ Франции. Ещё в 1910 году французский футболист Жан Ригал вышел с такой эмблемой против сборной Италии, а затем передал её национальному музею спорта. Петух стал символом Франции очень давно, ещё когда древние римляне заметили, что слова петух и галльский на латыни произносятся одинаково — gallus. Название прижилось, французам оно понравилось. За несколько минут до конца игры против англичан в шестидесятых, когда Франция вела 13-12, но в матче был сложный момент, Арнальдо Груарен призвал к чувству национальной гордости своих товарищей: «Эй! На груди у нас петух! Это не цесарка! Так играйте!».

Символ сборной Франции по регби приобрёл большую известность. Его переняли французские олимпийцы, которые участвовали в Олимпиаде 1920 года. На их эмблеме петух сидел на олимпийских кольцах. Петух стал логотипом Национального олимпийского комитета. Правила МОК обязывают национальные комитеты иметь эмблему, которая ассоциировалась бы с национальными символами, цветами флага и олимпийскими кольцами. Соответственно, французских спортсменов часто называют «петухами», а болельщики сборной Франции по регби нередко приносят на стадион живого петуха.

С начала XX века сборная Франции играет в майках голубого цвета, белых шортах и красных гетрах. С этим связано другое название команды — «голубые» (les Bleus). Такой выбор поставил проблему перед шотландцами — им пришлось отказаться от традиционного морского голубого цвета в домашних матчах. Соответственно, французам также приходится играть домашние матчи против команд с традиционным синим цветом (Шотландии, Италии, Самоа) в белых майках.

В первое десятилетие XXI века цвета сборной изменились. В 2003 году шорты стали голубыми, в 2007 году королевский голубой цвет стал темным, синими стали также и гетры, и команда стала играть в синем с ног до головы. В 2009 году сборная вновь вернулась к традиционному триколору, но майка осталась темного синего цвета.

Форму для сборной Франции по регби поставляет американская компания Nike.

Игроки

Текущий состав 
Обновление: 23 июня 2017 года.

Отбор игроков 

Сборная Франции состоит из игроков, отобранных селекционерами, тренерами и менеджером команды. С 2007 года команду тренирует Марк Льевремон, а Жо Мазо является её менеджером с 1995 года. Менеджер возглавляет селекционный комитет, который собирает информацию о кандидатурах игроков и представляет её тренеру, который принимает окончательное решение. Обычно за одну-две недели до международного матча определяется список из 22 игроков. Тот состав, который выйдет на поле называется за несколько дней до игры в зависимости от формы и физического состояния кандидатов. Для участия в Турнире шести наций выбирают 40 игроков на весь турнир.

Перед Кубком мира по регби список игроков объявляется за много месяцев до его начала. Затем по мере приближения к турниру он уменьшается, но сохраняет больше одного игрока на позицию, учитывая необходимость проведения большого числа матчей на протяжении всего нескольких дней. В Кубке мира 2003 года в залах принимало участие тридцать французских игроков, каждый из которых выходил на поле хотя бы раз, и только шесть игроков играли во всех матчах.

Игрок имеет право быть отобранным в сборную Франции, если он выступал за одну из команд чемпионата Франции на протяжении по крайней мере трех месяцев, и не играл не за какую другую сборную. Последнее правило сейчас выдерживается строго, хотя в прошлом команды южного полушария его часто нарушали. Эти правила позволяют играть за сборную Франции гражданам других стран. Многие игроки им пользовались: южноафриканцы Эрик Мелвилла, Питер де Вильерс и Брайан Либенберг, новозеландец Тони Марш. Сборная Франции, которая встречалась в 1906 году с Новой Зеландией, имела в своем составе двух чужеземцев: англичан Уильяма Крайтона и Аллана Мура.

В отличие от сборной Франции по футболу, в сборную по регби по большей части приглашаются игроки, играющие в чемпионате Франции. Однако некоторые игроки, например, Рафаэль Ибаньес или Себастьян Шабаль, выступали в английском чемпионате.

Отобранные в сборную игроки не могут отказаться, кроме случаев травм или болезни. Из-за этого у французской федерации возникают конфликтные ситуации с клубами, поскольку те теряют игроков, необходимых в чемпионате. Регбийные чемпионаты не делают перерывов на игры сборных, даже в случае Турнира шести наций или Кубка мира.

Индивидуальные рекорды

Наибольшее число игр за сборную 

Последнее обновление: 20 ноября 2021 года. Здесь и далее в статистику включены только матчи, официально учтённые регбийным союзом.

Наибольшее количество попыток 
Больше попыток за сборную Франции совершил Серж Бланко. Побить его рекорд будет трудно, поскольку он имеет на 14 попыток больше, чем Венсан Клерк и на 16, чем Орельяна Ружри, лучших по этому показателю из до сих пор активных игроков. Относительно других показателей, то по количеству заработанных очков и количеством успешных реализаций рекорд принадлежит Кристофу Ламезону: 380 очков и 61 реализация. Рекордное количество штрафных ударов забил Тьерри Лакруа — 89. А больше дроп-голов принадлежит Жан-Патрику Лекарбура — 15.

Последнее обновление: 23 июня 2017 года.

Тренеры 
До 1963 года сборная не имела тренера. Роль тренера исполнял капитан команды.

С 1976 по 1979 годы в сборной доминировала сильная личность тогдашнего капитана , который играл важную роль в выборе игроков и тактики. Фуру получил прозвище «маленького капрала» — низкий рост не мешал ему дирижировать энергичными действиями стальной схватки. В 1978 году он ушел из сборной из-за несогласия с главой селекционного комитета Эли Пеберо, но вернулся через два года в качестве тренера. Он занимал эту должность с 1981 по 1990 годы. Ему принадлежала вся полнота власти: тренера и селекциионера, откуда новое прозвище — «малый Наполеон». За период его пребывания на посту тренера сборная Франции шесть раз выиграла Турнир пяти наций, дважды завоевала Большой шлем и стала финалистом Кубка мира.

Позже Жак Фуру занимал крупную должность во Французской федерации регби: был её вице-президентом при Альбере Феррасси, но затем, после попытки стать президентом, попал в немилость. После периода междуцарствия, в течение которого должность главного тренера занимал бывший игрок , сборную в декабре 1991 года возглавил другой игрок и бывший капитан . Он стал тренером в 33 года, что было рекордно молодым возрастом для любого вида спорта во Франции.

Бербизье удерживал пост до сентября 1995 года, когда его заменил , также бывший игрок. В работе с 1997 года ему помогал другой бывший игрок из Тулузы Пьер Вильпре. Их сотрудничество было плодотворным, поскольку сборная завоевала Большой шлем в 1997 и 1998 годах и стала финалистом Кубка мира в 1999 году.

 стал тренером-селекционером команды после Кубка мира 1999 года. С ним Франция дважды получала Большой шлем: в 2002 и 2004 годах, выиграла Турнир шести наций в 2006 и 2007 годах, стала полуфиналистом Кубка мира в 2003 году. Он тесно сотрудничал с менеджером Жо Мазо. Перед ними стояла цель как можно лучше подготовить команду к домашнему Кубка мира 2007 года.

24 октября 2007 года тренером сборной Франции был назначен . Он избрал своими помощниками Эмиля Нтамака для задней линии и Дидье Ретьера для передней.

Список тренеров

Стадионы 
С 1906 по 1914 год сборная Франции сыграла 10 игр на «Парк де Пренс», 4 игры на «Стад Олимпик Ив-дю-Мануар» в Коломбе и один в Бордо на «». С 1920 по 1940 год она провела 30 матчей в Коломбо и лишь 6 на «Парк де Пренс». С 1945 по 1972 год большинство домашних игр сборной проходили тоже в Коломби (всего на стадионе «Ив-дю-Мануар» с 1908 по 1972 год состоялось 98 игр), затем, с 1973 года команда играла на перестроенном «Парк де Пренс».

С 1998 года сборная Франции играет матчи Турнира шести наций и большинство товарищеских матчей на «Стад де Франс», но некоторые игры проходят в провинции: на «Стад Жерлан» в Лионе, на стадионе «Велодром» в Марселе, а также на «Стадьоме» в Тулузе.

Тренировочная база 
К каждой игре команда готовится в Национальном регбийном центре в Лина-Маркусси, где для этого есть все необходимые условия: тренировочные поля (одно крытое), атлетический зал, амфитеатр, помещения и бассейн.

Подготовка проходит под руководством тренера сборной, которому помогает другой персонал, в частности ответственный за физическую подготовку, врач, кинезитерапевт, тренеры передней и задней линий, судья, специалист по игре в защите и тренер ударов.

Статистика

Кубок шести наций

Баланс выигрышей и проигрышей 
Баланс выигрышей и проигрышей отрицательный с пятью сборными: Южной Африки, Англии, Австралии, Новой Зеландии и Уэльса, и положительный с Шотландией, Ирландией и Италией. С двукратными чемпионами мира, австралийцами, баланс практически равный.

Отставание сборной Франции от англичан было накоплено до 1960-х, особенно до первого выигрыша в 1927 году, но в период с 1970 по 2008 годы французы имели преимущество: 23 победы, 21 проигрыш и три ничьи. В течение того же периода французы имели преимущество и над валлийцами: 27 выигрышей и 15 проигрышей при одной ничьей, над шотландцами: 28 побед, 13 проигрышей при одной ничьей, и, особенно, над ирландцами: 32 выигрышей, 3 ничьи, 8 поражений.

Свою самую крупную победу сборная Франции одержала над сборной Намибии 16 сентября 2007 года: 86 — 10. Наибольший проигрыш, 10 — 61, французы получили в игре с «Олл Блэкс» 9 июня 2007 года. Самый крупный домашний проигрыш, 16-59, был зафиксирован в игре против Австралии 27 ноября 2010 года.

Примечания 

Франция
Регби во Франции
Регби